Capello (motorfietsmerk), een voormalig Italiaans motorfietsmerk
Marius Ambrosius Capello (1597 - 1676), bisschop van Antwerpen
Fabio Capello, een Italiaanse voetbaltrainer